Braga hace referencia a varios artículos:

Prendas de vestir
 Braga (prenda de vestir), prenda interior de ropa femenina (en América Hispana se llama pantaleta, bombacha, calzonario, etc)
 Braga militar prenda de abrigo similar a la bufanda

Topónimos portugueses
 Braga (ciudad), ciudad en el norte de Portugal
 Braga (distrito)

Personas
 Sônia Braga
 Teófilo Braga, político y escritor portugués.

Otros
 Braga (cuerda), cuerda que se ciñe a un fardo, para suspenderlo en el aire.
 Braga (apellido), apellido de origen portugués